Лангё (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Трегё. Округ коммуны — Сен-Бриё. Пригород Сен-Бриё, примыкает к нему с юго-востока; находится на западном берегу бухты Иффиньяк. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N12.

Население (2019) — 7 801 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святых Петра и Павла. Исторический памятник с 1996 года
  (1902—1905 годы)
  (1902—1905 годы)
 Заброшенный мост Курс постройки 1905 года

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,2 %
 промышленность — 2,0 %
 строительство — 5,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 70,2 %
 государственные и муниципальные службы — 20,9 %

Уровень безработицы (2018) — 10,4 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 980 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 4735 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3476 были экономически активными, 1259 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 3476 активных работали 3245 человек (1669 мужчин и 1576 женщин), безработных было 231 (137 мужчин и 94 женщины). Среди 1259 неактивных 585 человек были учениками или студентами, 439 — пенсионерами, 235 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Лангё с 2020 года занимает Ришар Хас (Richard Haas). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил во 2-м туре, получив 45,79 % голосов (из трёх списков).

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор